Ниже представлен спи́сок депута́тов 41-го созы́ва кана́дской пала́ты о́бщин.

Депутаты 

Канады, Палата общин
Члены палаты общин Канады